Solre bezeichnet:

 einen Fluss in Frankreich, Nebenfluss der Sambre, siehe Solre
 eine französische Gemeinde im Département Nord, siehe Solre-le-Château
 einen französischen Kanton im Département Nord, siehe Kanton Solre-le-Château
 einen Ort der belgischen Gemeinde Beaumont, in der Provinz Hennegau, siehe Solre-Saint-Géry
 einen Ort der belgischen Gemeinde Erquelinnes, in der Provinz Hennegau, siehe Solre-sur-Sambre